Raglan peut faire référence à :

Toponymes

Raglan, une ville de la région de Waikato sur l'Île du Nord

(Royaume-Uni) 
 Raglan, une ville du Monmouthshire
 Château de Raglan ()
 Raglan (hundred), une division du comté de Monmouthshire au Pays de Galles

trois municipalités séparées de l'Ontario :
 Raglan (Chatham-Kent)
 Raglan (Durham)
 Brudenell, Lyndoch and Raglan, canton
 Mine Raglan, des mines dans la région de Nunavik au Québec exploitées par Xstrata

Raglan, une localité de Conseil de la région de Bathurst en Nouvelle-Galles-du-Sud
 Raglan, une localité du comté de Calliope dans le Queensland

Autres 
 Baron Raglan, un titre,
 FitzRoy Somerset, premier baron Raglan (1788–1855), souvent dénommé Lord Raglan,commandant des troupes britanniques lors de la guerre de Crimée
 Richard Somerset (2e baron Raglan) (1817–1884)
 George Somerset (3e baron Raglan) (1857–1921)
 FitzRoy Somerset (4e baron Raglan) (1885–1964)
 FitzRoy Somerset (5e baron Raglan) (1927-2010)
 Geoffrey Somerset (6e baron Raglan) (1932--
 HMS Raglan, nommé d'après le premier baron
 Manche raglan, nommé d'après le premier Baron
 Raglan (vêtement), un vêtement avec des manches raglan

Homonymie de toponyme